Hertz může znamenat:

příjmení 
 Gustav Ludwig Hertz (1887–1975) – německý fyzik a nositel Nobelovy ceny, synovec Heinricha
 Heinrich Hertz (1857–1894) – německý fyzik, strýc Gustava
 Heinrich David Hertz (1797–1863) – německý obchodník a politik
 Joseph Hertz (1872–1946) – rabín a učenec z Horních Uher
 Noreena Hertzová (1967) – anglická ekonomka

další významy
 hertz – fyzikální jednotka
 Hertz (planetka) – asteroid hlavního pásu s označením (16761) Hertz
 The Hertz Corporation – světově největší síť autopůjčoven

viz též
 Herz